

Toponymes

Bolland, village de la commune belge de Herve
 Bolland, ruisseau en Belgique

Patronymes 
Le patronyme Bolland, De Bolland ou Boland indique une origine : Bolland.
Adrienne Bolland, aviatrice française
Bolland & Bolland (Rob et Ferdi Bolland), frères producteurs néerlandais
Brian Bolland, illustrateur, dessinateur et scénariste de bandes dessinées britannique
David Bolland, joueur professionnel de hockey sur glace
Gerardus Johannes Petrus Josephus Bolland, linguiste, philosophe, chercheur en questions bibliques et conférencier néerlandais
Janice Bolland, coureuse cycliste américaine
Jean Bolland, prêtre jésuite belge, fondateur des 'Bollandistes'.
Marc Bolland, homme politique belge (fild de Paul Bolland)
Paul Bolland, homme politique socialiste belge wallon.

Voir aussi 
Boland (homonymie)

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme belge